Siergiej Anatoljewicz Morozow (ur. 1951) – radziecki kolarz
 Siergiej Siergiejewicz Morozow (ur. 1988) – rosyjski chodziarz

Zobacz też 

 Serhij Morozow